Ánnica puede referirse a:
 El nombre común de la planta Andryala integrifolia; o
 El nombre común de la planta Filipendula vulgaris.